

Patronyme 

 Pucci, une famille italienne
 Antoine-Marie Pucci (1819-1892), prêtre de Toscane fondateur de la congrégation des Servantes de Marie ;
 Antonio Pucci (1923-2009), pilote automobile italien ;
 Carlo Pucci (1925–2003), mathématicien italien ;
 Celso Pucci (1960-002), musicien et journaliste brésilien ;
 Elda Pucci (1928-2005), femme politique italienne ;
 Josephine Pucci (née en 1990), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Lou Taylor Pucci (né en 1985), acteur américain.

Voir aussi 
 Palais Pucci
Patronyme italien